Côn Đảo (archipel)
 Côn Đảo (provincie)